Callinicos ist der Name von:
Alex Callinicos (* 1950), britischer marxistischer Intellektueller
 Callinicos von Heliopolis, 7. Jh., griechischer Architekt aus Baalbek (Heliopolis), soll 673 bei der Belagerung von Konstantinopel erstmals das griechische Feuer angewandt haben

Siehe auch:
 Kallinikos